Ork (Cellar Dweller) – film del 1988 diretto da John Carl Buechler
 Ork –  videogioco a piattaforme pubblicato nel 1991 da Psygnosis
 ORK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Cork, Cork, Eire